Le Ciencias Rugby Séville, également appelé Ciencias Sevilla CR, Club de Rugby Ciencias, CSCR ou CRC, est un club de rugby à XV espagnol situé à Séville. Fondé en 1972, il est présidé par Francisco Alemán et il évolue actuellement en División de Honor, le plus haut échelon national.

Palmarès

Effectif 2009-2010

Transferts d'été

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  Site officiel de la fédération espagnole

Club de rugby à XV en Espagne
Rugby à XV en Andalousie
Club de rugby à XV fondé en 1972
Sport à Séville